Partit del Treball d'Albània, partit polític històric d'Albània
 Banc PTA (del nom en anglès Preferential Trade Area Bank), institució financera de l'Àfrica
 Factor XI (del nom en anglès Plasma Thromboplastin Antecedent), un factor de la coagulació sanguínia
 Pta també és l'abreviatura de la pesseta, moneda espanyola històrica
 pta també és el codi ISO 639-3 del pãí tavyterá̃, una de les llengües tupí-guaraní parlada al Paraguai